La Primavera kan syfta på:

Primavera – målning av Sandro Botticelli

Colombia 

 La Primavera, Colombia, 
 La Primavera (flygplats), Valle del Cauca, 
 La Primavera kommun, Vichada,

Mexiko 

 La Primavera, Veracruz, Misantla, 
 La Primavera, Guerrero, General Heliodoro Castillo, 
 La Primavera, Aguascalientes, Jesús María, 
 La Primavera, Chiapas, 
 La Primavera, Sonora, 
 La Primavera, Oaxaca,

Se även 
Primavera (olika betydelser)